Joseph von Schwarzenberg ist der Name folgender Personen:

 Joseph I. von Schwarzenberg (1722–1782), deutsch-böhmischer Adliger, siehe Joseph I. (Schwarzenberg)
 Joseph II. von Schwarzenberg (1769–1833), deutsch-böhmischer Adliger, siehe Joseph II. (Schwarzenberg)